Городня — населённый пункт в Тверской области России:
 Городня — деревня в Бежецком районе;
 Городня — деревня в Калининском районе;
 Городня — село в Конаковском районе;
 Городня — деревня в Рамешковском районе.